Educació: Inclusió educativa.
 Informàtica: Inclusió digital.
 Matemàtiques: Inclusió (matemàtiques), la relació entre un subconjunt i un conjunt.
 Microbiologia: Cos d'inclusió.
 Mineralogia: Inclusió (mineralogia), material atrapat en el si d'una roca o d'un mineral.
 Societat: Inclusió social.